Gomjenica je lahko:
 Gomjenica, reka
 Gomjenica, Prijedor
 Gomjenica, Teslić